Zöllner es un sustantivo alemán que designa a un funcionario de aduanas. Un sinónimo es Zollbeamter.

Zöllner o Zoellner es el apellido de:
 Carl Friedrich Zöllner (1800–1860), compositor alemán.
 Carl Heinrich Zöllner (1792–1836), compositor alemán.
 Dirk Zöllner (* 1962), compositor alemán.
 Erich Zöllner (1916–1996), historiador austriaco.
 Frank Zöllner (* 1956), historiador del arte alemán.
 Friedrich Zöllner (siglo XIX), maestro constructor de órganos alemán.
 Heinrich Zöllner (1854–1941), compositor alemán.
 Helmut Zöllner (* 1949), futbolista alemán.
 Johann Friedrich Zöllner (1753−1804), cura alemán.
 Johann Karl Friedrich Zöllner (1834–1882), astrónomo alemán.
 Jürgen Zöllner (* 1945), político y senador alemán del SPD en Renania-Palatinado.
 Karl Friedrich Zöllner (1834–1882), físico y astrónomo alemán.
 Kirsten Zöllner (* 1981), jugador alemán de baloncesto.
 Konrad Zöllner von Rotenstein († 1390), XXIII Gran Maestre de la Orden Teutónica entre 1382 y 1390.
 Ludwig Theodor Zöllner (1796−1860), artista y litógrafo alemán.
 Nepomuk Zöllner (* 1923), médico alemán.
 Otto Zöllner Schorr (1909−2007), botánico y profesor de universidad en Chile.
 Pamela Zoellner (* 1977), patinadora de velocidad alemana.
 Reinhard Zöllner (* 1961), historiador y japonólogo alemán.
 Walter Zöllner (* 1933), historiador alemán.
 Wilhelm Zoellner (1860–1937), superintendente general alemán.
 Wolfgang Zöllner (* 1928), jurista alemán.